

Cinema 
 Laure – film del 1976 diretto da Louis-Jacques Rollet-Andriane e Roberto D'Ettorre Piazzoli, tratto dal romanzo omonimo

Letteratura 
 Laure – romanzo di Emmanuelle Arsan del 1975

Musica 
 Laure – album di Franco Micalizzi del 1976 contenente la colonna sonora del film omonimo
 Laure – singolo di Emmanuelle Arsan del 1975 contenente il tema del film omonimo

Persone 
 Laure – modella francese del XIX secolo che ha posato per i pittori Édouard Manet e Jacques-Eugène Feyen 
 Laure – calciatore spagnolo, pseudonimo di Laureano Sanabria Ruiz
 Laure – scrittrice francese, pseudonimo di Colette Peignot
 Laure – musicista nepalese, pseudonimo di Ashish Rana